Leval –  comune francese nel dipartimento del Nord
 Leval –  comune francese nel dipartimento del Territorio di Belfort